Garcete ist der -familienname folgender Personen:

 Oscar Páez Garcete (1937–2016), Bischof von Alto Paraná
 Tranquilino Garcete (* 1907; † unbekannt), paraguayischer Fußballspieler